Олег Иванович Дзюбан (24 июля 1950 — 7 декабря 2022) — советский и казахстанский шахматист, мастер спорта СССР (1973), международный мастер (1993).

Шестикратный чемпион Казахской ССР (1973, 1978, 1981, 1982, 1983, 1990 гг.; в 1973 г. занял 3-е место, но вставшие выше В. К. Лявданский и Э. И. Бухман выступали вне конкурса; в 1982 г. разделил 1—2 места с Б. К. Асановым).

Участник полуфиналов двух чемпионатов СССР (в 1982 и 1984 гг.).

В составе сборной Казахской ССР участник Спартакиад народов СССР 1975, 1979, 1983 и 1991 гг.

В составе сборной Казахстана — участник двух шахматных олимпиад (1994 и 1996 гг.).

Участник сильных по составу международных турниров в Алма-Ате (1989 и 1995 гг.).

Был директором алма-атинского шахматного клуба «Дебют».

Скончался 7 декабря 2022 года.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка О. И. Дзюбана  на сайте 365Chess
 Личная карточка О. И. Дзюбана  на сайте 365Chess (другая)
 Выступления О. И. Дзюбана на шахматных олимпиадах 
 Выступления О. И. Дзюбана в первенствах СССР между командами союзных республик 

Шахматисты СССР
Шахматисты Казахстана
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера спорта СССР по шахматам